Copromorphidae — семейство молевидных отряда чешуекрылых.

Распространение 
Повсеместно, кроме северных регионов Палеарктики. Более 20 видов рода Copromorpha представлены в Индо-Австралийском регионе.

Описание 
Мелкие и средние (размах крыльев около 20 мм) молевидные бабочки буровато-серой окраски, напоминающие в покое птичий помёт (название семейства означает «похожие на навоз»; от  — навоз). Гусеницы питаются растениями семейств Вересковые, Тутовые (Ficus) и Барбарисовые. Аномальный род Isonomeutis хищничает на щитовках (Coccoidea; Margarodidae), обитающих на хвойных растениях Dacrydium cupressinum (Подокарповые). Известен один ископаемый вид (Copromorpha fossilis Jarzembowski, 1980) из Олигоценовых, отложений найденных в «Bembridge Marls» (Остров Уайт), с примерным возрастом 35 млн. лет.

Систематика 
Включает около 20 родов и 40 видов. Относится к надсемейству Копроморфидовые (Copromorphoidea) вместе с семейством Карпосиниды, или Садовые моли (Carposinidae).

 Copromorpha Meyrick, 1886
 =Trychnostola Turner, 1916
 Aegidomorpha Meyrick, 1932
 Cathelotis Meyrick, 1926
 Dryanassa Meyrick, 1936
 Ellabella Busck, 1925
 =Probolacma Meyrick, 1927
 Endothamna Meyrick, 1922
 Lotisma Busck, 1909
 Neophylarcha Meyrick, 1926
 Ordrupia Busck, 1911
 Osidryas Meyrick, 1916
 =Heterocrita Turner, 1913
 Phanerochersa Meyrick, 1926
 Phaulophara Turner, 1916
 Phycomorpha Meyrick, 1914
 Rhopalosetia Meyrick, 1926
 Rhynchoferella Strand, 1915
 Saridacma Meyrick, 1930
 Sisyroxena Meyrick, 1916
 Spilogenes Meyrick, 1938
 Syncamaris Meyrick, 1932
 Tanymecica Turner, 1916
 ?Isonomeutis Meyrick, 1888

Примечания

Литература 
 Moriuti, S.: Copromorpha pleurophanes Meyrick (Lepidoptera, Copromorphidae), a copromorphid moth new to the fauna of Thailand. — TINEA 1993. Т.13. Part 27. — С. 273—278.

Ссылки 
 Tree of Life 
 NHM Hosts database
 Australian Moths Online
 Lepidoptera of Tasmania
 New Zealand Fauna 

Чешуекрылые